Homegrown kan syfta på:

 Homegrown (musikalbum av Rootvälta) – ett album av den svenska reggaegruppen Rootvälta
 Homegrown (musikalbum av UB40) – ett album av den brittiska reggaegruppen UB40
 Homegrown (musikalbum av Neil Young) – ett outgivet album av den amerikanska artisten Neil Young
 Homegrown (musikalbum av XTC) – ett samlingsalbum av den brittiska musikgruppen XTC